Guyana
 Fort Washington – città della Mahaica-Berbice
 Stati Uniti d'America
 Fort Washington – census-designated place della Contea di Fresno, California
 Fort Washington – census-designated place della Contea di Prince George, Maryland
 Fort Washington – census-designated place della Contea di Montgomery, Pennsylvania
 Fort Washington – posizione fortificata sull'isola di Manhattan durante la guerra d'indipendenza americana
 Fort Washington – antico forte nei pressi di Cincinnati